VM i snooker 1993, Embassy World Snooker Championship, spelades i The Crucible Theatre i Sheffield, England, den 16 april–3 maj 1993. Stephen Hendry var totalt överlägsen i turneringen och vann sin tredje titel av totalt sju under 1990-talet.

Händelser under turneringen 
 Stephen Hendry utklassade Jimmy White i finalen med 18–5. Detta är den senaste gången, och den tredje totalt sedan flytten till The Crucible, som finalen spelades färdigt på bara tre sessioner.

 För första gången möttes två skottar i semifinal, Stephen Hendry och Alan McManus. En säckpipeblåsare gick före dem in i arenan för att högtidlighålla detta faktum.

 Thailändaren James Wattana blev den förste asiaten att nå semifinal i VM.

 Ronnie O'Sullivan gjorde debut i VM, 17 år och 5 månader gammal. Han blev därmed den yngste VM-spelaren sedan Stephen Hendry 1986. O'Sullivan hade överlevt inte mindre än 11 kvalomgångar, men förlorade mot Alan McManus i första omgången. Senare samma år skulle han dock komma att vinna UK Championship.

 Det slogs nytt rekord i antal centuries, sammanlagt gjordes det 35 stycken. Det tidigare rekordet på 31 var från VM 1991.

 Bara en av sexton seedade spelare förlorade i första omgången.

 Veteranerna Dennis Taylor och Terry Griffiths spelade en maratonmatch i andra omgången, som pågick 13 timmar och 19 minuter. 

 Kvalspelet till VM avgjordes redan i september året innan, vilket fick till följd att många relativt okända spelare kvalade in, efter att ha legat i hårdträning under sommaren. För flera mer kända spelare blev kvalmatchen den första för säsongen, och därför misslyckades bland andra Silvino Francisco, Ken Doherty, Joe Johnson, Mike Hallett, Tony Knowles och Alex Higgins att kvala in. Detta fick i sin tur till följd att det blev ganska få jämna matcher i första omgången, eftersom de oerfarna spelarna dåligt kunde matcha topp 16-spelarna.

Resultat

Externa länkar 
 

1993 i Storbritannien
Snookersäsongen 1992/1993
1993
Sportevenemang i Sheffield